Hobergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hobergstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (10,7 ha)
Hobergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Hobergstjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 724611-170389), sjö i Skellefteå kommun, 
Hobergstjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 724627-170373), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn